Владимир Богословский:
 Богословский, Владимир Александрович (1872—?) — юрист, член Государственной думы II созыва от Екатеринославской губернии.
 Богословский, Владимир Фёдорович (1934—2006) — полный кавалер ордена Трудовой Славы, токарь Серпуховского НПО автозаправочной техники.